МПЛ может означать следующее:

 МПЛ (от ) — вторая линия петербургского метрополитена
 МПЛ (от ) — советский и российский шанцевый инструмент военного назначения
 МПЛ (от ) — версия российского самозарядного пистолета
 МПЛ (от ) — класс военных субмарин небольшого водоизмещения для действий в прибрежных водах
 МПЛ (от )
 МПЛ (от )
 МПЛ — Макропруденциальные лимиты